Miejscowości w USA:
 Manhattan Beach – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Manhattan Beach – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing